Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1998. годину.

Поредак

Референце 

1998
Музика у 1998.